Gate este un cuvânt în limba engleză, care în traducere înseamnă poartă.

Gate sau GATE se poate referi la:

Locuri
 Gate, Oklahoma
 Gate City, Virginia
 Gate District, St. Louis
 Gate Theatre, în Dublin

Altele
 Gåte, o formație norvegiană
 GATE, o companie fictivă pentru care Theodore "T-Bag" Bagwell lucrează în sezonul 4 din serialul TV Prison Break
 Gate: Jieitai Kano Chi nite, Kaku Tatakaeri, serie de romane de Takumi Yanai

Vezi și
 Poartă (dezambiguizare)
 Gates (dezambiguizare)
 The Gate (dezambiguizare)
 "-gate", un sufix comun pentru scandaluri publice în țările anglofone
 Scandalul Watergate
 Gategate, un scandal public din Regatul Unit